Marie Anna Bourbonská (16. října 1697 Paříž – 11. srpna 1741 Paříž) byla francouzskou princeznou královské krve. Od roku 1725 až do své smrti působila na francouzském královském dvoře jako vrchní správkyně domácnosti královny Marie Leszczyńské.

Život 
Narodila se v Hôtelu de Condé v Paříži jako pátý potomek Ludvíka III. Bourbon-Condé a jeho manželky Luisy Františky Bourbonské, nejstarší přeživší legitimizované dcery francouzského krále Ludvíka XIV. a jeho maîtresse-en-titre Madame de Montespan. U dvora byla Marie Anna známá jako Mademoiselle de Clermont a jako princezna královské krve byla titulována jako Její Jasnost.

V roce 1719 se v tajnosti provdala za Louise de Melun, vévodu ze Joyeuse a knížete z Epinoy. Roku 1724 na zámku Chantilly její manžel záhadně zmizel a jeho tělo nikdy nebylo nalezeno. Marie Anna, která byla jeho smrtí zdevastovaná se už nikdy neprovdala a zůstala bezdětná. 

Zemřela 11. srpna 1741 na zánět střeva a byla pohřbena v karmelitánském klášteře na předměstí Faubourg Saint-Jacques v Paříži.

Vývoj z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Narození v roce 1697
Úmrtí v roce 1741
Narození v Paříži
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Paříži
Narození 16. října
Úmrtí 11. srpna
Bourbon-Condé
Francouzské osobnosti 18. století
Francouzské dvorní dámy
Francouzské šlechtičny